De Koebok RZjD 2007 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Krasnodar in 2007 werd gehouden. Vier topteams namen deel aan dit toernooi: Lokomotiv Rostov, CSK VVS Samara, Azovmash Marioepol en ASK Riga. Lokomotiv won het goud.

Eindklassering 

Koebok RZjD